Joe Johnson peut désigner :
 Joe Johnson (1981-), joueur américain de basket-ball ;
 Joe Johnson (1952-), joueur anglais de snooker ;
  (1972-), joueur américain de football américain.